Синезёрское сельское поселение — муниципальное образование в северной части Навлинского района Брянской области. 

Административный центр — посёлок Синезёрский.

История 
Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Синезёрского сельсовета.

Законом Брянской области от 8 мая 2019 года в Синезерское сельское поселение было включено упразднённое Ревенское сельское поселение.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Навлинского района
Сельские поселения Брянской области